Drejera es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Acanthaceae. El género tiene 11 especies de hierbas descritas y de estas, solo 2 aceptadas.

Taxonomía 
El género fue descrito por Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck y publicado en Flora Brasiliensis 9: 112. 1847. La especie tipo es: Drejera ramosa Nees

Especies de Drejera 
 Drejera polyantha Rizzini	
 Drejera ramosa Nees

Referencias

Justicieae